Brilhante - mineral cortado em um formato específico, normalmente para a composição de peças de joalheria
Ou ainda:
 Brilhante (telenovela) - Telenovela da Rede Globo produzida em 1981
 Alfredo Brilhante da Costa - um ex-futebolista brasileiro mais conhecido como Brilhante.
 Rio Brilhante
 Brilhante (álbum) - álbum do grupo Altos Louvores

Desambiguação